Хмаладзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Хмаладзе, Илья Георгиевич (1916—1941) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. 
 Хмаладзе, Леван (род. 1985) — грузинский футболист.